Зарудинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Зарудинцы — село в Немировском районе Винницкой области.
 Зарудинцы — село в Ружинском районе Житомирской области.